Různé technické symboly () je jméno blok Unicode s kódy U+2300 až U+23FF, který obsahuje různé symboly používané pro technické účely, v programovacích jazycích a v akademických oborech.

 Symbol ⌂ (šestnáctkový HTML kód &#x2302;) reprezentuje dům nebo domov.
 Symbol  (&#x2318;) reprezentuje klávesu Command na klávesnici počítačů Apple.
 Symbol  (&#x231A;) reprezentuje hodinky (nebo hodiny).
 Symbol  (&#x23CF;) reprezentuje symbol na tlačítku „Eject“ na elektronických zařízeních.
 Symbol  (&#x23DA;) reprezentuje symbol „uzemnění“ používaný v elektrických nebo elektronických manuálech, visačkách a zařízeních.

Tento blok obsahuje většinu neobvyklých symbolů používaných v programovacím jazyce APL.

Různé technické symboly (2300–23FF) v Unicode 
V Unicode jsou různé technické symboly umístěné v intervalu 0x2300 až 0x23FF šestnáctkově (desítkově 8960–9215), jak je popsáno níže.

(2300–233F)

(2340–237F)

(2380–23BF)

(23C0–23FF)

Kompaktní tabulka

Odkazy

Reference

Související články 

 Matematické operátory a symboly v Unicode
 Symboly v Unicode

Externí odkazy 
 
 
 
 Code2000.net - Sharewarové fonty, které podporují mnoho výše uvedených symbolů.

Bloky Unicode
Symboly